Gironde (departement), een departement in Frankrijk
Gironde (estuarium), de monding van de Garonne en de Dordogne
Gironde-sur-Dropt, een gemeente in het Franse departement Gironde